PopMart Tour — концертный тур ирландской рок-группы U2, начатый в 1997 году в поддержку альбома Pop и продлившийся до 1998 года. Как и предыдущий тур группы, Zoo TV Tour, PopMart был тщательно поставленным.

Концерт 
Из 93 концертов PopMart Tour каждый концерт имел одинаковый сет-лист с 21-24 песен. Концерты начинались с ремикса U2 песни «Pop Muzik» группы M, который воспроизводился через аудиосистему.

Критика 
«Многие пребывали на концерте и уходили после него в полнейшей растерянности — как так, пришли, понимаешь, отдохнуть, поразвлечься, ожидали агрессии, лобовой атаки на устои, сатиры и откровенного неприсоединения, как на „Zoo TV“, а вместо этого предлагают подождать жевать», — задавался такими вопросами Александр Храп из газеты «Музыкальная газета» в обзоре варшавского шоу мирового турне.

Даты выступлений

Примечания

Литература 
 
 

Концертные туры U2